Evergreen es el nombre de dos pueblos estadounidenses:

  Evergreen (condado de Langlade, Wisconsin).
  Evergreen (condado de Washburn, Wisconsin).